Nghĩa Lộ (Hải Phòng), een xã in district Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.
 Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi), een phường in Thành phố Quảng Ngãi, provincie Quảng Ngãi.
 Nghĩa Lộ (Yên Bái), een thị xã in provincie Yên Bái.
 Nghĩa Lộ (provincie), een voormalige provincie van Vietnam.